Andreas (escriptor), escriptor grec 
 Andreas d'Argos, escultor grec 
 Andreas Comes, metge grec 
 Andreas (metge), metge grec 
 Andreas de Damasc, bisbe de Creta
 Andreas de Samosata, bisbe de Samosata